Brenda Walsh est le nom de

 Brenda Walsh (athlétisme) (née en 1952), sprinteuse canadienne
 Brenda Walsh (Beverly Hills 90210), personnage de fiction apparaissant dans Beverly Hills 90210